Scherzel steht für:

 Endstück eines Brotlaibes, siehe Kanten
 Scherzel (Fleisch), bestimmte Stücke beim Rindfleisch
 eine Verletzung bei der Mensur, siehe Schmiss #Behandlung